Dragostea mea  se poate referi la:

 Film
 1964 Dragostea mea (Amore mio) – film italian, regia Raffaello Matarazzo;
 1980 Dragostea mea călătoare – film românesc, regia Cornel Todea;